Альберт Карловиц (;  — ) — саксонский государственный деятель.

В 1840-х предводитель консервативно-аристократической партии в первой саксонской палате. В 1846 году назначен министром юстиции.

Во время мартовских волнений 1848 года в Лейпциге Карловиц был послан туда с неограниченными полномочиями. Несмотря на то, что восстание было направлено против политики Карловица, его беспристрастный доклад побудил короля призвать новый, либеральный кабинет.

В ландтаге 1849—1850 годов Карловиц энергично, но тщетно протестовал против политики Фридриха фон Бейста, осуждая выход Саксонии из «союза трёх королей».

Вслед за этим Карловиц вступил на прусскую службу и был на эрфуртском парламенте уполномоченным от Союзного совета Прусско-германского союза. Позже Карловиц был членом прусской палаты депутатов и первого рейхстага Северогерманского союза.

Напечатал поэтическую обработку «Илиады» (Лейпциг, 1844).

Литература 
 

 

Политики Германии
Депутаты прусского ландтага